Gál Tímea (1962–2011) turkológus, a Magyar–Török Baráti Társaság alapító tagja és első főtitkára
 Gál Tímea (1984) válogatott labdarúgó